Kützing ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Traugott Kützing (1807–1893), deutscher Botaniker und Algenforscher
 Lars Kützing (* 1970), deutscher Politiker (SPD)